Restefond peut désigner :
 le Restefond, un petit sommet de France situé dans le massif du Mercantour, au-dessus- de la vallée de l'Ubaye et qui a donné son nom :
 au vallon de Restefond, une petite vallée latérale à la vallée de l'Ubaye et drainée par le ravin de Restefond ;
 au col de Restefond, un col entre le Restefond et la cime des Trois Serrières ;
 au faux col de Restefond, un col entre le Restefond et le sommet de Caire Brun ;
 à l'ouvrage de Restefond, une fortification de la ligne Maginot entre les cols de Restefond et de la Bonette ;
 à l'ouvrage du Col-de-Restefond, une fortification de la ligne Maginot au col de Restefond ;
 au fortin du Restefond, une caserne de la ligne Maginot en contrebas du faux col de Restefond ;
 au quartier Restefond, une circonscription tactique de la ligne Maginot.